Puisieux ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Puisieux (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais
Puisieux (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne

mit Namenszusatz:
Puisieux-et-Clanlieu im Département Aisne

Puisieux ist der Name folgender Personen:
 Madeleine de Puisieux (1720–1798), französische Schriftstellerin und frühe Feministin
 Philip Florent de Puisieux (1713–1772), französischer Advokat, Journalist, Übersetzer und Botschafter Frankreichs

Siehe auch:
 Puiseux